Sekretne życie pszczół (ang. The Secret Life of Bees) – powieść amerykańskiej pisarki Sue Monk Kidd z 2002 roku
 Sekretne życie pszczół (ang. The Secret Life of Bees) – film z 2008 roku na podstawie powieści o tym samym tytule